Гран-при Германии 1987 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1987 года. Прошёл на трассе Хоккенхаймринг в Хоккенхайме, ФРГ. Соревнования состоялись 26 июля 1987 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Найджел Мэнселл 1:45,716

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме